Katanga – prowincja Demokratycznej Republiki Konga
 Katanga – dawne państwo afrykańskie istniejące w latach 1960–1963
 Wyżyna Katanga
 Rzeka Katanga – górny odcinek rzeki Podkamienna Tunguzka